SAC steht für:
 Lot (Metall), Legierung zum Löten, welche aus Zinn, Silber und Kupfer (Sn, Ag, Cu) besteht
 Strategic Airlift Capability, Initiative der NATO im Bereich strategischer Lufttransport
 SAC Capital Advisors, US-amerikanische Kapitalanlagegesellschaft
 Satellite de Aplicaciones Cientifico, Serie argentinischer Satelliten
 Schweizer Alpen-Club, Alpinverein der Schweiz
 Schwäbischer Automobil-Club, Motorsportclub in Süddeutschland
 Self Adjusting Clutch, selbsteinstellende Kupplung bei Kraftfahrzeugen, siehe Fahrzeuggetriebe
 Service d’action civique war eine gaullistische Miliz, die von 1960 bis 1982 existierte
 Shenyang Aircraft Corporation, chinesischer Flugzeughersteller
 Single Attached Concentrator, siehe Fiber Distributed Data Interface
 Smart App Control, Sicherheitsfunktion seit Microsoft_Windows_11#Version_22H2
 Societas Apostolatus Catholici, Pallottiner und die Missionsschwestern vom Katholischen Apostolat (Pallottinerinnen), zwei religiöse Gemeinschaften innerhalb der römisch-katholischen Kirche
 South American Cup, alpine Kontinentalrennserie der FIS
 Special Area of Conservation, Besonderes Erhaltungsgebiet (BEG) im Netzwerk Natura 2000
 Sports Activity Coupé, von BMW geprägte Bezeichnung für den BMW X6
 Standard Advisory Council, Organ im Rahmen der Internationalen Rechnungslegung
 Standardization Administration of the People’s Republic of China, chinesische Normungsorganisation
 Strategic Air Command, ehemaliger Teil der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten
 Supplemental Access Control, Verfahren zur Verschlüsselung des Informationsaustausches bei elektronischen Personalausweisen, siehe PACE-Protokoll
 Sveriges Arbetares Centralorganisation, schwedische Gewerkschaft
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, japanische Animeserie

Sac oder Sač steht für:
 Sac, ein Indianer-Stamm
 Sac (Kochgerät), türkisches Kochgerät
 Sač, Schmorgefäß

sac steht für:
 Fox und Sauk (ISO-639-3-Code), Dialekte der Algonkin-Sprache der Fox und Sauk, siehe Fox (Sprache)

sAC steht für:
 Lösliche Adenylylcyclase, Enzym

SAC